Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2010–2011. Een jaar na de degradatie in het seizoen 2008/09 wist de club onder leiding van de nieuwe trainer-coach Chris Hughton in het daaropvolgende seizoen meteen weer promotie af te dwingen naar de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. Newcastle United eindigde als eerste in de Football League Championship.

Trainer-coach Chris Hughton werd op 6 december 2010 ontslagen, een dag na de 3-1 nederlaag bij West Bromwich Albion, en drie dagen later opgevolgd door Alan Pardew. In het toernooi om de FA Cup strandde Newcastle United al de derde ronde, waarin Stevenage, een club uit de Football League Two, op 8 januari met 3-1 te sterk was. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United in de achtste finales onderuit. Arsenal won op St. James' Park met 4-0 door treffers van Tim Krul (eigen doelpunt), Theo Walcott (2) en Nicklas Bendtner.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2010/11 en onder leiding van trainer-coach Alan Pardew op de twaalfde plaats eindigden in de eindrangschikking bij de rentree in de hoogste divisie.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2011
Newcastle United FC